peut désigner :

 Anomaly: Warzone Earth, jeu vidéo de stratégie en temps réel, développé par 11 bit studios et édité par Headup Games, sorti en avril 2011 ;
 Anomaly, album d'Ace Frehley ;
 Anomaly, album de Lecrae ;
 Anomaly, trilogie d'ouvrages de Krista McGee.

 The Anomaly, film britannique de science-fiction réalisé par Noel Clarke sorti en 2014.

Voir aussi 
 Anomally, groupe de death metal portugais
 

Homonymie de titre